Rivière Noire peut signifier :

Toponymes



Grande rivière Noire, un affluent du fleuve Saint-Jean coulant dans l'Islet, au Québec et le comté d'Aroostook, dans le Maine (États-Unis).
 Grande rivière Noire Est, un affluent de la Grande rivière Noire, traversant Saint-Adalbert et Saint-Marcel (Québec), dans L'Islet (municipalité régionale de comté), dans Chaudière-Appalaches, au Sud du Québec.
 Rivière Noire Nord-Ouest , un affluent du Lac Frontière (Montmagny), coulant dans Saint-Fabien-de-Panet, Sainte-Lucie-de-Beauregard et Lac-Frontière, dans la MRC de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
 Rivière Noire (Matawinie), MRC de Matawinie, région administrative de Lanaudière, Québec.
 Rivière Noire (Outaouais), Gatineau, région administrative de l'Outaouais, au Québec.
 Rivière Noire (rivière du Nord), un affluent de la rivière du Nord (rivière des Outaouais), coulant dans la municipalité régionale de comté (MRC) Les Laurentides, dans la région administratives des Laurentides, au Québec.
 Rivière Noire (rivière Beaurivage), un affluent de la rivière Beaurivage (versant ouest de la rivière Chaudière et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent), dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Rivière Noire (rivière Bécancour), un affluent de la rivière Bécancour (versant du fleuve Saint-Laurent) coulant la MRC de l'Érable, au Centre-du-Québec, au Québec.
 Rivière Noire (rivière Bulstrode), un affluent de la rivière Bulstrode dont le courant se déverse successivement dans la rivière Nicolet et le fleuve Saint-Laurent.
 Rivière Noire (rivière Daaquam), un affluent de la rivière Daaquam, traversant les municipalités de Saint-Magloire et Saint-Camille-de-Lellis, dans la MRC Les Etchemins, dans Chaudière-Appalaches, au Sud du Québec.
 Rivière Noire (rivière Felton), un tributaire de la rivière Felton qui se déverse dans la Baie Sauvage au sud du Grand lac Saint-François au Québec.
 Rivière Noire (rivière à la Fourche), un affluent de la rivière à la Fourche (rivière Champlain), coulant dans Saint-Luc-de-Vincennes et de Saint-Maurice, dans la MRC Les Chenaux, en Mauricie, au Québec.
 Rivière Noire (rivière Huron), un affluent de la rivière Huron (versant de la rivière du Chêne et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun et Sainte-Croix-de-Lotbinière, dans la MRC de Lotbinière, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Rivière Noire (rivière Neigette), un affluent de la rivière Neigette (versant de la rivière Mitis et du littoral sud-est du fleuve Saint-Laurent) coulant dans les MRC de La Mitis (Lac-des-Eaux-Mortes et la municipalité Les Hauteurs) et la MRC de Rimouski-Neigette (Saint-Marcellin), dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec.
 Rivière Noire (rivière du Moulin), un affluent de la rivière du Moulin (Beauceville) (versant de la rivière Chaudière et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Alfred, dans la MRC Robert-Cliche, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Rivière Noire (rivière Portneuf), un affluent de la rivière Portneuf (Côte-Nord), coulant dans Portneuf-sur-Mer, dans la MRC La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec.
 Rivière Noire (rivière Prévost-Gilbert), un affluent de la rivière Prévost-Gilbert (versant du Bras Saint-Victor, de la rivière Chaudière et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Adstock et de Sainte-Clotilde-de-Beauce, dans la MRC de Les Appalaches, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Rivière Noire (rivière Rimouski), un affluent de la rivière Rimouski (versant du littoral Sud du fleuve Saint-Laurent), coulant dans Saint-Eugène-de-Ladrière et Saint-Valérien, dans la MRC de Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec.
 Rivière Noire (rivière Rocheuse), un affluent de la rivière Rocheuse (lac Morin) (versant du lac Morin, de la rivière Fourchue, de la rivière du Loup (Bas-Saint-Laurent) et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent), coulant dans le territoire non organisé de Picard, dans la MRC de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec.
 Rivière Noire (rivière Yamaska), un tributaire de la rivière Yamaska coulant sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent, au Québec.
 Rivière Noire (fleuve Saint-Jean), un affluent du fleuve Saint-Jean coulant à Saint-Athanase (Bas-Saint-Laurent, Canada) et à Allagash (Maine), aux États-Unis;
 Rivière Noire (rivière Sainte-Anne), Portneuf (municipalité régionale de comté), région administrative de la Capitale-Nationale, Québec.
 Rivière Noire (Charlevoix), un affluent du fleuve Saint-Laurent à Saint-Siméon, Québec.
 Rivière Noire (Shawinigan), Shawinigan et MRC de Mékinac, région administrative de la Mauricie, Québec.
 Rivière Noire (ruisseau Fraser), un affluent de la rive est du ruisseau Fraser
 Rivière Noire (lac Courville), un affluent du lac Courville, coulant dans Belcourt, dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
 Rivière Noire (rivière des Anglais), Saint-Chrysostome, MRC Le Haut-Saint-Laurent, Montérégie, Québec.
 Rivière Noire (Petite rivière Péribonka), Sainte-Jeanne-d'Arc (Maria-Chapdelaine), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.
 Rivière Noire (rivière Péribonka), Sainte-Monique, MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.
 Rivière Noire (rivière Ouiatchouan), MRC du Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.
 Rivière Noire (rivière Rouge), Mirabel, Laurentides, Québec.
 Rivière Noire (rivière Delisle), MRC de Vaudreuil-Soulanges, Montérégie, Québec.
 Rivière Noire (rivière de l'Esturgeon), Saint-Isidore, MRC de Roussillon, Montérégie, Québec.
 Rivière Noire (rivière du Loup), Saint-Robert-Bellarmin, MRC du Granit, Estrie, Québec.
 Rivière Noire (lac Provost), Saint-Donat, MRC de Matawinie, Lanaudière, Québec.
 Rivière Noire du Milieu, un affluent de la rivière Noire, dans le territoire non organisé du Mont-Élie, dans la MRC de Charlevoix-Est, au Québec, au Canada.
 Rivière Noire Sud-Ouest, un affluent de la rivière Noire, dans le territoire non organisé du Mont-Élie, dans la MRC de Charlevoix-Est, au Québec, au Canada.
 Rivière Noire (rivière des Hurons), un affluent de la rivière des Hurons, dans Stoneham-et-Tewkesbury, dans la MRC de La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
 Rivière Noire (rivière aux Pommes), un affluent de la rivière aux Pommes, dans Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pont-Rouge, Neuville et Donnacona, dans la MRC de Portneuf, Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
 Rivière Noire (rivière Montmorency), un affluent de la rivière Montmorency, coulant dans Lac-Jacques-Cartier (TNO), La Côte-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale.

Autres pays 
 Rivière Noire, rivière du Viêt Nam
 Rivière Noire, district de l'île Maurice
 Rivière Noire, rivière près de Saint-Pétersbourg en Russie.
 Tchorna, aussi connu sous l'appellation de Rivière noire, en Ukraine
 District de la Rivière Noire, un district de la Mauritanie

Autres 
 Rivière noire, un groupe de musiciens
 La Rivière noire, un film japonais de Masaki Kobayashi, sorti en 1957
 Rivière noire, un roman de fantasy

Voir aussi